Cartwright kan som auktorsförkortning betyda:

 David I. Cartwright
 Oscar Ling Cartwright

Robotskapade auktorsförkortningar